Niemcy:
 Burgk – dzielnica Freital
 Burgk – dzielnica Schleiz

Zobacz też:
 Burg